Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jay Berger ha battuto in finale Lawson Duncan 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Brad Gilbert (quarti di finale)
  Michael Chang (quarti di finale)
  Luiz Mattar (quarti di finale)
  Dan Goldie (primo turno)

 Johan Kriek (secondo turno) 
 Jay Berger (campione) 
 Paul Annacone (primo turno) 
 Bruno Orešar (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1989